VSS steht als Abkürzung für:

 Verband der Schweizer Studierendenschaften
 Verband der Sportvereine Südtirols
 Verein Schweizer Strassenfachmänner, siehe Schweizerischer Verband der Strassen- und Verkehrsfachleute
 Veronis Suhler Stevenson, US-amerikanische Investorengruppe
 Verstehen Sie Spaß?, eine deutsche Unterhaltungssendung
 Vertrauliche Spurensicherung
 Video surveillance system, siehe Videoüberwachung #Videoüberwachungsanlagen
 Virgin Space Ship, siehe VSS Unity
 Visual SourceSafe, eine Versionsverwaltungssoftware von Microsoft
 Vogt-Spielmeyer-Stock-Krankheit, eine neurodegenerative Erkrankung, siehe Spielmeyer-Vogt-Krankheit
 Volume Shadow Copy Service, ein Windows-Systemdienst
 Voluntary Sustainability Standard, freiwilliger Nachhaltigkeitsstandard

Vss steht als Abkürzung für:
 die negative Versorgungsspannung von MOS-Schaltkreisen, siehe Spannungsbezeichnung

Abkürzung